Flot peut faire référence à :
 Flot, marée montante (en revanche les flots, au pluriel, désigne le phénomène de la mer ondulante) ;
 Flot, concept utilisé en géométrie différentielle ;
 Réseau de flot, en théorie des graphes ;
 Flot, parfois appelé ruban, récompense attribuée aux vainqueurs lors de compétitions de concours hippiques ou de concours canins.

Le sigle FLOT peut signifier :
 Formation en ligne ouverte à tous.